División Intermedia – denominazione del secondo livello del campionato argentino di calcio dal 1911 al 1926
 División Intermedia – secondo livello del campionato paraguaiano di calcio